Владиле́н Васи́льевич Изма́йлов (8 ноября 1933 — 2004) — советский и российский учёный, специалист в области экологии, доктор географических наук, профессор.

Биография

Образование 
В 1957 году окончил ВАМУ, по специальности океанология.

В 1971 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата географических наук, в 1996 году в Санкт-Петербургском государственном университете — диссертацию на соискание учёной степени доктора географических наук, тема: «Трансформация и перенос нефтезагрязнения в системе океан-лед-атмосфера», специальность 11.01.11.

Профессиональная деятельность 
Являлся участником 2-й, 17-й и 40-й антарктических экспедиций, зимовал на четырех дрейфующих станциях «Северный полюс». В составе 40 РАЭ  возглавлял станцию Новолазаревская.

В 1995 году В.В. Измайлов в третий раз побывал в Антарктиде на борту НЭС «Академик Федоров».

До 1997 года работал в НИИ Арктики и Антарктики.

Преподавательская работа 
Работал в ГМА им. адм. С. О. Макарова.

С 1997 года — профессор кафедры безопасности жизнедеятельности.

Научная деятельность 
Профессор В. В. Измайлов — автор более 100 научных и учебно-методических работ (в том числе 4 монографий, а также учебников и учебных пособий). Сфера научных интересов — экология Северного Ледовитого океана.

Выполнил ряд уникальных экспериментов по изучению трансформации нефтяных загрязнений в полярных областях.

Членство в научных организациях 
 Академик Международной академии экологической безопасности.

Награды 
 Почетный полярник

Основные труды

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Доктора географических наук
Океанологи России